Fly (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Fly (Zucchero), een album van Zucchero Fornaciari
 Fly (Yoko Ono), een album van Yoko Ono
 Fly (band), een Amerikaans jazzcollectief
 Fly (brommertype)
 Fly (dans)
 Fly (Denemarken), een plaats in de Deense gemeente Vyborg
 Fly (parochie), een parochie in de Deense gemeente Vyborg
 Fly (regio), een regio in Papoea-Nieuw-Guinea
 Fly (rivier), een rivier in Papoea-Nieuw-Guinea
 Fly (Vårgårda), een plaats in de Zweedse gemeente Vårgårda
 Fly (single), een single van Nicki Minaj en Rihanna
 FLY (winkelketen), een Zwitserse keten van interieurwinkels
 F.L.Y. (band), een Lets zangtrio
F.L.Y. (Phantasialand), een achtbaan in Phantasialand

Zie ook 
 The Fly (doorverwijspagina)